Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 18 au .

Stephanie Rehe remporte le simple dames. En finale, elle bat Brenda Schultz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Ann Henricksson.

Résultats en simple

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Six équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Taiwan
1988 à Taïwan
Tennis en avril 1988